Карлсбад може да се отнася за:
 Карлсбад – град в Германия, провинция Баден-Вюртемберг
 Карлсбад – град в САЩ, щата Калифорния
 Карлсбад – град в САЩ, щата Ню Мексико
 Карлсбад – старо име на гр. Карлови Вари, Чехия